Fischgräte bezeichnet

 knöcherne, zartere Teile des Skeletts von Knochenfischen, siehe Gräte
 eine Streckengrafik bei Orientierungsfahrten, siehe Orientierungsfahrt#Fischgräte

Siehe auch

 Fischgrätendiagramm
 Fischgrätenmelkstand
 Fischgrätmuster